La Capital bezeichnet:
La Capital (Mar del Plata), Tageszeitung aus Mar del Plata, Argentinien
La Capital (Rosario), Tageszeitung aus Rosario, Argentinien